Кубок Интертото 1967 был 7-м розыгрышем Кубка Интертото, европейского футбольного турнира для клубов, не попавших в официальные турниры УЕФА. В этом сезоне впервые игрался только групповой раунд.

«Рух» был лучшим из победителей групп (12 очков).

Отмена турнира на выбывание 

Групповой раунд всегда игрался в летнее межсезонье, в то время как турнир на выбывание попадал уже на сезоны национальных чемпионатов. Это начало вызывать возрастащие проблемы:
 Во-первых, клубы часто с трудом договаривались о датах встреч, и турнир затягивался. Например финал 1964-65 был сыгран только в начале июня, больше года прошло от начала группового этапа; финалы 1963-64 и 1965-66 были сыграны в конце мая.
 Во-вторых, настойчивые требования УЕФА, чтобы клубы, играющие в Кубке Чемпионов или Кубке Кубков не участвовали в розыгрыше Кубка после летнего межсезонья. Это означало, что клубы, прошедшие групповой раунд Международного футбольного кубка, но участвующие в еврокубках, должны пропускать часть турнира на выбывание до вылета из еврокубков или окончательного отказа. Это сильно осложняло турнир на выбывание и снижало его престиж.
 В-третьих, участники турнира на выбывание, не выигравшие Кубка, несли большие финансовые затраты. Выход в финал позволял получить серьёзные денежные поступления, однако для многих клубов участие в турнире было средством заполнения паузы в играх во время летнего межсезонья.

В результате всех этих соображений, турнир на выбывание был отменён, и в следующие три десятилетия игрались только групповые раунды, а обладатель Кубка не определялся.

Групповой раунд 
Команды были разделены на двенадцать групп по четыре клуба в каждой. Как и прежде группы формировались по географическому принципу.

Группа A1

Группа A2

Группа A3

Группа A4

Группа B1

Группа B2

Группа B3

Группа B4

Группа B5

Группа B6

Группа B7

Группа B8

Примечания

Ссылки 
 Кубок Интертото 1967 на странице Pawel Mogielnicki (RSSSF)

Футбол в Европе в 1967 году